G13 ou G-13 peut faire référence à:
 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ;
 G-13, nom de code d’une variété de canabis;
 HMS G13 un sous-marin de la Royal Navy;
 G13 culot d'ampoule ou de douille;
 G13 ou le Groupe des 13 est un collectif composé de 20 groupes et regroupements féministes présent dans tout le Québec, qui œuvre à la défense des droits des femmes au Québec et au Canada.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres